Robert "Bob" McDonald (1895-1971), calciatore scozzese
 Robert "Whitey" McDonald (1902-1956), calciatore nordirlandese